St.-Markus-Kirche oder Markuskirche bzw. einfach St. Markus ist der Name zahlreicher Kirchen, die dem Patrozinium  des Evangelisten Markus unterstellt bzw. nach ihm benannt sind. Unter anderem gibt es sie in folgenden Orten:

Ägypten 
 Koptische Sankt-Markus-Kathedrale Alexandria
 Koptische Sankt-Markus-Kathedrale Azbakeya, Kairo
 Koptische Markuskirche (Heliopolis), Kairo
 Markuskathedrale, Kairo

Deutschland

A 
 St. Markus-Kirche (Affecking)
 Markuskapelle (Altenberg) in Altenberg
 St. Markus (Altenmittlau)
 Pfarrkirche St. Markus (Augsburg)
 Markuskirche der Fuggerei in Augsburg

B 
 Pfarrkirche St. Markus (Sießen) im Kloster Sießen in Bad Saulgau
 St. Markus (Berlin-Mitte) (1944 ausgebrannt, 1957 Ruinen beseitigt)
 St. Markus (Berlin-Spandau)
 Markuskirche (Berlin-Steglitz)
 Markuskirche (Bielefeld)
 Markuskapelle (Birnbaum)
 St. Markus (Bischberg) 
 St.-Markus-Kirche (Braunschweig)
 St.-Markus-Kirche (Bremen), Ortsteil Kattenturm
 St. Markus (Brensbach)
 Filialkirche St. Markus und Jakobus (Brück)
 Markuskirche (Butzbach)

C 
 St. Markus (Chemnitz)

D 
 Filialkirche St. Maria und Markus Dengling 
 St. Markus (Derental)
 St. Markus (Distelhausen)
 St. Markus (Dommershausen)
 St. Markus (Dottenheim)
 Markuskirche (Dresden)

E 
 Markuskapelle (Blumenhagen)
 St. Markus (Erbach) in Eltville am Rhein
 St. Marcus (Engensen)
 Kapelle St. Markus (Enzisweiler)
 Markuskirche (Equord)
 Markuskirche (Erlangen)
 Markuskirche (Essen)
 St. Markus (Essen)

F 
 Markuskirche (Frankfurt am Main) (evangelisch)
 Markuskirche (Freiburg im Breisgau)
 St. Markus Koptisch-Orthodoxe Kirche Frankfurt

G 
 Kapelle St. Markus (Gadheim)
 Friedhofskapelle St. Markus (Gablingen)
 Markuskirche (Garßen)
 St. Markus (Reinheim) in Gersheim

H 
 St. Markus (Hamburg-Hoheluft)
 Markuskirche (Hannover)
 Markuskirche (Hagen)
 Markuskirche in Herford
 Filialkirche St. Markus (Hirschhausen)

I 
 St. Markus (Imbshausen)
 Pfarrkirche St. Markus (Ingolstadt)

K 
 Markuskirche (Karlsruhe)
 Markuskirche (Kassel)
 Markuskirche (Krefeld)
 Markuskirche (Köln) in Köln-Ehrenfeld
 St. Markus, heute St. Dimitrios in Köln-Seeberg
 St. Markus (Küstersgreuth)

L 
 Marcuskirche (Langenfeld)
 St. Markus (Lauenau)
 St. Markus (Lauenförde)
 Markuskirche (Bremerhaven) im Stadtteil Leherheide
 Markuskirche (Leipzig) in Leipzig-Reudnitz (1978 gesprengt)
 Markuskirche (Wiesdorf) in Leverkusen-Wiesdorf
 St. Markus (Lübeck)
 Markuskirche in Lüdenscheid
 Markuskirche (Ludwigshafen)

M 
 Markuskirche (Mannheim)
 St. Markus (Beringhausen) in Marsberg
 St.-Marcus-Kirche (Marx)
 Filialkirche St. Markus (Mögling)
 Pfarrkirche St. Markus und St. Ulrich (Müdesheim)
St. Markus (Mühlheim am Main)
 St. Markus (München)

N 

 St. Markus (Nürnberg)

O 
 St. Markus (Oberickelsheim)

P 
 Markuskirche (Plauen)

R 
 St. Markus (Rapperzell) (bei Schiltberg)
 St. Markus (Regensburg)
 Münster St. Maria und Markus (Reichenau-Mittelzell)
 St. Markus, Bornheim-Rösberg
 Markuskirche (Rhünda) in Felsberg, OT Rhünda

S 
 Markuskapelle (Salem) in Neufrach
 Markuskirche (Salzbergen)
 St. Markus (Scheden)
 St. Markus (Oschitz) in Schleiz
 Markuskapelle (Schollbrunn)
 St. Markus (Schöna), Thüringen
 Filialkirche St. Markus Schwimmbach
 Markuskapelle (Sichtigvor)
 St. Markus (Silberborn)
 St. Markus (Speyer)
 Markuskirche in Stade
 Markuskirche (Stuttgart) in Stuttgart-Süd
 Markuskirche (Sülfeld)

T 
 Pfarrkirche St. Markus (Thurmansbang)

U 
 St. Markus (Unterbalbach)
 Pfarrkirche St. Markus (Unterwittbach)

W 
 Markuskirche (Weinheim)
 Pfarrkirche St. Markus (Weißensberg)
 Pfarrkirche St. Markus (Wiesenbach bei Pöttmes)
 Pfarrkirche St. Markus (Wittlich)
 St. Markus, ehemaliges Kloster mit gleichnamiger Kirche in Würzburg; siehe St. Gertraud (Würzburg)#Geschichte
 ehem. Markuskirche (Wuppertal)

Z 
 Pfarrkirche St. Agatha und Markus (Zaiertshofen)
 St. Markus (Ziegelroda)
 St. Markus (Ziepel)

Italien 
 San Marco (Florenz)
 St. Markus (Laas), Südtirol
 San Marco (Rom)
 Markusdom in Venedig

Österreich 
Burgenland
 Pfarrkirche Potzneusiedl

Kärnten
 Markuskirche in Wolfsberg (Kärnten)
 St. Markus (Klagenfurt) (altkatholisch)
 Pfarrkirche Unteramlach

Niederösterreich
 Pfarrkirche Eibesthal
 Pfarrkirche Engelhartstetten
 Pfarrkirche Leobendorf (Niederösterreich)
 Pfarrkirche Leopoldsdorf im Marchfelde
 Pfarrkirche Schönkirchen
 Pfarrkirche Statzendorf
 Filialkirche Baumgarten an der March

Oberösterreich
 Pfarrkirche St. Markus (Linz)

Salzburg
 Markuskirche (Salzburg)

Tirol
 Pfarrkirche Ainet
 Markuskirche (Landeck)

Vorarlberg
 Pfarrkirche Nüziders

Wien
 Koptische Markuskirche (Wien)
 Pfarrkirche St. Markus (Wien)
 Markuskirche (Ottakring)

Schweiz 
 Markuskirche (Basel)
 Markuskirche (Bern)
 Markuskirche (Luzern)
 St. Markus Kirche (Paulus Akademie, Zürich)
 Markuskirche (Zürich-Seebach)

Serbien 
 Hl. Markus (Belgrad) 
 Hl. Markus (Donja Lupljanica)
 Hl. Markus (Majur)

USA 
 St. Mark’s Church (District of Columbia), NRHP-ID-Nr. 73002117
 St. Mark’s Church (Lewis County, New York), ID-Nr. 98001003
 St. Mark’s Church (Oneida County, New York), ID-Nr. 96000957
 St. Mark’s Church (South Carolina), ID-Nr. 78002530
 St. Mark’s Episcopal Church (Hoosick Falls)
 St. Mark’s Episcopal Cathedral (Minneapolis)

Andere Länder 
 Kirche Hl. Markus in Batković (Bosnien und Herzegowina)
 Hl. Markus (Varna), Bulgarien
 Markuskirche in Jerusalem (Israel)
 St.-Markus-Kirche (Zagreb) in Zagreb (Kroatien)
 Kathedrale von Tuxtla Gutiérrez (Mexiko)
 Markuskirche (Windhoek) in Windhoek (Namibia)
 Markuskirche (Stockholm) (Schweden)
 St. Mark’s Cathedral (George) (Südafrika)
 Iglesia de San Marcos (Icod de los Vinos) (Spanien)
 St Mark’s Church (Brithdir) (Wales, Vereinigtes Königreich)
 St Marks Unitarian Church, Schottland

Siehe auch 
 St. Mark’s Episcopal Cathedral
 St. Mark’s Episcopal Church
 St. Mark’s Lutheran Church

Einzelnachweise 

Liste (Kirchengebäude nach Person)